Miłocice (gromada w powiecie miasteckim)
 Miłocice (gromada w powiecie oleśnickim)